Vorvorwahl steht für:
 Verbindungsnetzbetreiberkennzahl, zum Führen von Telefongesprächen über eine alternative Telefongesellschaft im Call-by-Call-Verfahren (im Format 010xy oder 0100xy)
 Verkehrsausscheidungsziffer, die aus dem aktuellen Netz (Ortsnetz: 0; Telefonanlage: z. B. 9; nationales Netz: 00) das übergeordnete Netz erreicht
 Internationale Telefonvorwahl, die einer Telefonnummer bei internationalen Gesprächen vorangestellt werden muss (z. B. [00]33 für Frankreich)